Vokinger ist der Familienname folgender Personen:

 Kerstin Vokinger (* 1988), Professorin an der Universität Zürich
 Walter Vokinger (1906–1997), Schweizer Politiker